Pramotton steht für:

Personen: 
 Richard Pramotton (* 1964), italienischer Skirennläufer
 Roger Pramotton (* 1969), italienischer Skirennläufer

geographische Objekte:
 Pramotton (Donnas), Fraktion der Gemeinde Donnas im Aostatal, Italien